Голдберги () — названия американских сериалов, не имеющих друг к другу никакого отношения:

 Голдберги (телесериал)
 Голдберги (широковещательный сериал)

См. также 

 Голдберг